Динамо-ГУВД в сезоне 2010/2011 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу среди женщин в сезоне 2010/2011.

Итоги прошедшего сезона (2009/2010) 
По итогам сезона в Суперлиге «А» команда Динамо-ГУВД заняла 6-е место, что дало право участвовать в европейском клубном турнире — Кубке Европы. В розыгрыше Кубка России не прошла групповой этап.
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:

«больше всех очков» — Алисия Пото (222 очка, 10,6 в среднем за игру);

«лучшая при 2-ох очковом попадании» — Юлия Киселева (150 очков);

«лучшая при 3-х очковом попадании» — Алисия Пото (135 очков);

«лучшая реализация штрафных бросков» — Алисия Пото (35 из 44 — 79,5 %);

«лучшая по атакующим передачам» — Алисия Пото (84) — третий результат в Суперлиге «А»;

«лучшая по подборам» — Юлия Киселева (209) — лучший результат в Суперлиге «А»;

«лучшая по перехватам» — Ксения Болсуновская (59) — второй результат в Суперлиге «А».

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Движение команды по турам

Таблица чемпионата

Плей-офф чемпионата России

1/4 финала

Матчи за 5-8-е места

Матч за 5-е место

Кубок России

Группа «Б»

1/4 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

Полуфинал

Матч за 3-е место

Кубок Европы FIBA

Группа «F»

1/16 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

1/8 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

1/4 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

Состав с начала сезона 

 Почетный президент клуба — Сергей Глушков
 Генеральный директор — 
 Главный тренер — Борис Соколовский
 Тренеры — Виктор Кухаренко, Галина Кожевникова.

Динамо-ГУВД - 2

Кубок Кузина 
Данное соревнование является отборочным турниром к основной сетке Кубка России
Группа Б  (14-18.09.2010, Новосибирск)

Молодёжное первенство чемпионата России 

 указываются игроки "Динамо-ГУВД"

Финал Восьми (Оренбург)

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Ирина Минх

Хронология событий 
 02 июля 2010 г.  На Исполкоме РФБ утверждена кандидатура Бориса Соколовского на пост главного тренера женской сборной России по баскетболу.

 03 июля 2010 г. по результатам жеребьевки, состоявшейся в Мюнхене, определились соперники «Динамо-ГУВД» в группе «F» Кубка Европы. Ими стали армянский «Хатис» и израильский «Элицтур Рамла».

 июль 2010 г. На чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов (г. Загреб 17-25.07.10) новосибирские динамовки, игравшие в возрастной группе старше 45 лет, заняли первое место, переиграв в финале польскую команду — 54:47. После этой победы новосибирское «Динамо» стало четырёхкратным чемпионом Европы среди ветеранов, также они являются двукратными чемпионами мира. Состав команды: Галина Кожевникова, Елена Капутская, Ирина Левченко, Татьяна Коломеец, Галина Потемина, Ирина Азарова, Наталья Жданович, Анна Минх, Наталья Тимофеева и Светлана Кривцова.

 июль 2010 г. На молодёжном чемпионате Европы по баскетболу (возраст не старше 20 лет) в Латвии сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки основной команды"Динамо-ГУВД": Анастасия Шилова и Татьяна Петрушина. Причём самой результативной в составе российской сборной в финальном матче была А. Шилова, которая принесла нашей сборной 21 очко.

 август 2010 г. На чемпионате Европы по баскетболу среди кадеток (возраст не старше 16 лет) в Хорватии сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступала Юлия Чайковская игрок «Динамо-ГУВД», выступающей в чемпионате Детско-юношеской баскетбольной лиги России.

 сентябрь 2010 г. На предсезонном турнире в Хорватии, сыграв три матча («Медвещак» — 79:39, «Лупа» — 96:86, 77:64), «Динамо-ГУВД» выиграла Кубок «Пореч-2010».

28 января 2011 г.  В символическую пятерку "Финала четырех" Кубка России вошла Ана Дабович.

31 марта 2011 г.  Руководством команды было принято решение направить Оксану Хорошавину, для поддержания игровой практики, в  БК «Франковск» из Иваново-Франковска.

4 апреля 2011 г.  После полуторамесячного простоя из-за травмы плеча и рецидива травмы колена Шина Мош покинула расположение команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

 28 апреля 2011 г. «Динамо-ГУВД» завершила сезон проиграв серию за 5-е место «Вологде-Чевакате». Итоговый результат в чемпионате России сезона 2010/11 — 6-е место.

 07 мая 2011 г. Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко провел рабочую встречу с руководством команды. На ней были подведены итоги минувшего сезона и были обсуждены планы на будущий сезон. Руководство области оценило результаты, показанные клубом в сезоне 2010/2011 и дало гарантии финансирования команды в следующем сезоне.

См. также 
 Динамо-ГУВД
 Динамо-ГУВД в сезоне 2011/2012
 Суперлига А (женщины)
 Система женских баскетбольных лиг России
 Плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин 2010/2011
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2010/2011
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на оф. сайте Российской Федерации баскетбола

2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск